Bradford megye (Florida) 
 Bradford megye (Pennsylvania)